Der Lexus UX ist ein seit 2018 produziertes Sports Utility Vehicle der japanischen Toyota-Premiummarke Lexus. Es ist unter dem Lexus NX das kleinste SUV der Marke.

Geschichte 
Bereits auf dem Pariser Autosalon im Oktober 2016 zeigte Lexus mit dem UX Concept einen ersten Ausblick auf das Serienfahrzeug. Vorgestellt wurde das Fahrzeug auf dem 88. Genfer Auto-Salon im März 2018. Die Serienproduktion des Fahrzeugs startete im Dezember 2018, seit März 2019 ist es in Europa im Handel, wobei die bei Lexus üblichen Ausstattungsversionen Executive Line, F-Sport und Luxury line, angeboten werden, die zum Start um eine Launch Edition erweitert wurden.

Im November 2019 stellte Lexus den vollelektrischen UX 300e auf der Guangzhou Auto Show in China vor. Die Markteinführung fand am 11. Januar 2021 statt. Auf den Akku gibt Lexus sieben Jahre, auf Wunsch zehn Jahre Garantie, sofern die für den UX 300e festgelegten regelmäßigen Überprüfungen wahrgenommen werden.

Zum Modelljahr 2021 präsentierte Lexus eine leicht überarbeitete Version des UX. Später wurde auch die vollelektrische Version überarbeitet.

Technik 
Alle Modelle nutzen die Toyota GA-C-Plattform. Aufgrund des Batteriegewichts wurde beim vollelektrischen 300e das Chassis verstärkt. Der Akku mit 288 Zellen hatte zunächst eine Kapazität von 54,3 kWh und ist luftgekühlt. Weiter befinden sich unter den Batteriemodulen Heizelemente, um die Reichweite im Winter weniger zu beeinträchtigen. Die Unterseite der Batterie ist zur Verbesserung der Aerodynamik glatt und der Fahrzeugunterboden verkleidet. Der untere Lufteinlass vorn hat Klappen, die geschlossen sind, wenn keine Kühlluft benötigt wird; dann sinkt der cW-Wert auf 0,31. Im Zuge der Überarbeitung wurde die Akkukapazität auf 72,8 kWh erhöht und die Karosseriesteifigkeit erneut verbessert. Es wird jedoch weiterhin der CHAdeMO-Schnellladestandard verwendet, der in Europa immer seltener vorkommt und vom CCS-Ladesystem verdrängt wird.

Beim Hybrid UX 250h wird ein neues, kompakteres und leichteres Hybridgetriebe verwendet, das bei höher drehendem Elektromotor Schaltstufen simulieren kann. Dabei reduziert eine neue Abstimmung der Elektrounterstützung die Drehzahlen bei der Beschleunigung.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2019 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 4.999 Lexus UX neu zugelassen worden. Mit 1.522 Einheiten war 2020 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombi
Hybridelektroautomodell
Elektroautomodell